Vrioni – famiglia storica albanese
 Giacomo Vrioni – calciatore albanese
 Omer Vrioni – politico e militare albanese